А́нтье Ха́рви (; до замужества — Мизерски (; род. 10 мая 1967, Магдебург, ГДР) — бывшая биатлонистка и лыжница из Восточной Германии, Олимпийская чемпионка 1992 года в индивидуальной гонке, многократный призёр по биатлону зимних Олимпийских игр, чемпионка мира по биатлону 1995 года и бронзовый призёр Чемпионата мира по биатлону 1991 года в эстафете, а также бронзовый призёр Чемпионата мира по лыжным гонкам 1985 года в эстафете 4х5 км. Весной 1993 года вышла замуж за американского биатлониста Яна Харви.

Ссылки 
 Профиль FIS
 Профиль IBU

Биатлонисты ГДР
Биатлонисты Германии
Лыжники ГДР
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по биатлону
Лыжники по алфавиту